Алп (тур. рыцарь, храбрец) — имя или титул, который древние тюрки давали самым отважным воинам. После принятия ислама перед именем тюркского воина, участвующего в сражениях за веру, чаще стояла приставка «гази», заменившее «алп».

Персоналии 
 Алп-Арслан (1029—1072) — второй султан государства Сельджукидов с 1063, зачинатель Сельджукского могущества.
 Алп Герай (ум. после 1598 года) — крымский калга, сын крымского хана Девлета I Герая, претендент на ханский престол в 1584 и 1588 годах.
 Алп-Тархан (VIII век) — хазарский военачальник.
 Алп-тегин (ум. 963) — основатель государства Газневидов.
 Гюндюз Алп — сын Эртогрула и брат основателя османского государства, Османа I. 
 Четин Алп (1947—2004) — турецкий певец, представитель Турции на конкурсе песни Евровидение 1983.
 Алп, Седат (1913—2006) — турецкий археолог, хеттолог.

См. также 
 Алп — первая буква финикийского алфавита.
 Алпамыш

Примечания 

Терминология